Mormon eller mormoner kan syfta på:

 Mormons bok – helig skrift och Guds ord inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra mormonkyrkor publicerades av Joseph Smith 1830
 Mormon (profet) – den profet som sammanställde andra forntida profeters uppteckningar i Mormons bok
 Mormon – en medlem i mormonkyrkan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
 Mormon – en gemensam beteckning på olika mormonkyrkor, se Sista dagars heliga-rörelsen
 Kristi kyrka (sista dagars heliga-rörelsen) – det ursprungliga namnet på det trossamfund som organiserades av Joseph Smith 1829/1830
 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga – namnändring av Kristi kyrka 1838

Se även
 Mormonism – en religion
 Moroni (profet)